Il doppio del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Syd Ball e Allan Stone 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (semifinali)
 John Alexander /  Phil Dent (campioni)

 Syd Ball /  Allan Stone (finale)
 Mark Edmondson /  John Marks (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Pacific Tennis Classic 1978